Piroth ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Piroth (1906–1954), französischer Artilleriekommandeur bei Dien Bien Phu
 Nicole Piroth (* 1964), deutsche Religionspädagogin und Hochschullehrerin